Соревнования по санному спорту на зимних Олимпийских играх 1980 года прошли с 13 по 16 февраля на санно-бобслейной трассе в американском Лейк-Плэсиде. В состязаниях приняли участие 80 спортсменов из 14 стран, были разыграны три комплекта наград — на одноместных и двухместных санях среди мужчин и одноместных санях среди женщин.

Заезды проводились отдельно от бобслея на другом треке, специально возведённом для данной Олимпиады. Автором проекта выступил франко-польский архитектор Ян Штелер — общая стоимость строительства составила 5,8 млн долларов.

Спортсмены Восточной Германии сохранили за собой лидерство в медальном зачёте, достигнутое на предыдущих Играх. Среди одиночных саней победу одержал Бернхард Гласс, а в двойках второй раз подряд чемпионами стали Ханс Ринн и Норберт Хан. Тем не менее, у женщин выставленная ГДР Мелитта Зольман не смогла занять верхнюю ступень пьедестала — её опередила советская саночница Вера Зозуля. Саночная сборная СССР впервые участвовала в Олимпийских играх и сразу же получила две медали (бронзовую медаль выиграла Ингрида Амантова). Ранее все олимпийские медали выигрывались исключительно немецкоговорящими спортсменами, и это первый в истории случай, когда награды достались кому-то другому.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1980 Lake Placid Winter Games   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1980